Boros Béla
 Boros Béla (1903–1992) orvos, szemész, egyetemi tanár
 Boros Béla (1908–2003) címzetes érsek
 Boros Béla (1926–1981) pártpolitikus, újságíró
 Boros Béla (1942–2010) karikaturista, reklámgrafikus

Boross Béla
 Boross Béla, néhol: Boros (1902–1979) szlovákiai magyar író, költő, lapszerkesztő